est roi d'Angleterre de 1327 à 1377.
  est duc de Bar de 1377 à 1415.

  est une pièce de théâtre de William Shakespeare.